A Rádio Real News é uma emissora de rádio brasileira sediada em Canoas, no Rio Grande do Sul. Opera atualmente como webrádio. Foi fundada em 21 de junho de 1960.

Ligações externas 
  
Ouça ao vivo 

Real
Mídia de Canoas
Estações de rádio fundadas em 1960